Der Name Geha bezeichnet folgende Produkte:
 Schreibwaren der Geha-Werke (1918–1990) in Hannover
 Elektromobile der Firma Gebhardt & Harhorn (1910–1917) in Berlin
 Leichtkrafträder der Firma Gebrüder Haggenmüller (1920–1923) in Kempten

Geha ist der Familienname von:
 Maggie Geha (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Missy Geha (* 1987), US-amerikanische Fußballspielerin